Die Challenge League 2015/16 war die 118. Spielzeit der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. An der Challenge League nahmen zehn Mannschaften teil.

Statistiken 

Die Challenge League wird zum vierten Mal mit zehn Teams ausgetragen. Wie in der Super League treten die zehn Vereine je viermal gegen jeden Gegner an, zweimal im heimischen Stadion, zweimal auswärts. Insgesamt absolviert so jedes Team 36 Spiele. Der Erstplatzierte steigt Ende Saison in die Super League auf, der Letztplatzierte in die Promotion League ab. Weil Biel die Lizenz im Laufe der Meisterschaft entzogen wurde, wurden zuletzt nur 34 Spiele ausgetragen.

Tabelle 

(A) – Absteiger der Saison 2014/15
(N) – Neuaufsteiger der Saison 2014/15

Stadien

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Assistliste 
Bei gleicher Anzahl Assists sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

201516
Fußballsaison 2015/16